Родион Александрович Гордиенко (; 7 июня 1935, Одесса — 9 октября 2017, Рига) — советский и латвийский актёр театра и кино, заслуженный артист Латвийской ССР.

Биография 
Родился 7 июня 1935 года в Одессе. В 1962 году, окончив Высшее театральное училище им. Щепкина, переехал в Ригу и поступил в труппу Рижского театра русской драмы. В 1979 году был удостоен звания заслуженного артиста Латвийской ССР.

Был женат на актрисе Нине Старовойтенко.

Умер 9 октября 2017 года в Риге, похоронен на Плявниекском кладбище.

Театральные работы 
 1965 — «Вестсайдская история» А. Лорентса и Л. Бернстайна (Тони)
 1966 — «Доходное место» А. Островского (Жадов)
 1968 — «Кавказский меловой круг» Б. Брехта (Лаврентий)
 1969 — «Варвары» М. Горького (Степан Лукин)
 1970 — «На дне» М. Горького (Барон)
 1972 — «Затюканный апостол» А. Макаенка
 1973 — «На всякого мудреца довольно простоты» А. Островского (Городулин)
 1974 — «Беседы с Сократом» Э. Радзинского (Продик)
 1978 — «Аморальная история» Э. Брагинского (Филимонов)
 1979 — «Мы, нижеподписавшиеся» А. Гельмана (Семенов)
 1993 — «Жених из Иерусалима» Йосефа Бар-Йосефа (Саймон)

Фильмография 
 Под землёй (1963, капитан Добромамин)
 Армия «Трясогузки» снова в бою (1968, эпизод)
 Паруса (1977, эпизод)
 Краткое наставление в любви (1982, эпизод)
 Архангел (2005, член политбюро)

Озвучивание 
 До осени далеко (Робис; роль У. Пуцитиса)

Ссылки 
 С. Видякина Биография на сайте Русские Латвии

Заслуженные артисты Латвийской ССР
Персоналии:Рижский русский театр имени Михаила Чехова
Похороненные на Плявниекском кладбище